Reconhecida como uma das melhores revistas sobre futebol do mundo, desde 1982 entrega o prémio de Melhor jogador do ano. O prémio de melhor jogador é um dos três mais reconhecidos do mundo, junto com a Bola de ouro da revista France Football e o prémio de melhor jogador do mundo pela FIFA.

 Futebolistas do ano:

     4. Zico              Flamengo 
     5. Socrátes          Corinthians      
     6. Dino Zoff         Juventus 
     7. Bruno Conti       AS Roma 
     8. Johan Cruijff     Ajax 
     9. Gaetano Scirea    Juventus 
     10.Zbigniew Boniek   Juventus

Ver também 
World Soccer Prémios - Futebolista do ano 1983
World Soccer Prémios - Futebolista do ano 1984

Ligações externas 
 
   Jogador do ano em ogol.com.br
 Melhores futebolistas do ano "World Soccer" 1982

Prémios de futebol do Reino Unido